Sorokino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 in der Oblast Belgorod:
 Sorokino (Belgorod, Krasnogwardeiski), im Krasnogwardeiski rajon
 Sorokino (Belgorod, Starooskolski), im Starooskolski rajon
 in der Oblast Iwanowo:
 Sorokino (Iwanowo, Luchski), im Luchski rajon
 Sorokino (Iwanowo, Pestjakowski), im Pestjakowski rajon
 Sorokino (Iwanowo, Witschugski), im Witschugski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Sorokino (Jaroslawl, Jaroslawski), im Jaroslawski rajon
 Sorokino (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon
 Sorokino (Jaroslawl, Rybinski), im Rybinski rajon
 in der Oblast Kaliningrad:
 Sorokino (Kaliningrad) (bis 1936 (Gut) Groß Skaisgirren, 1936–1947 Großschirren, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Sorokino (Kaluga, Babyninski), im Babyninski rajon
 Sorokino (Kaluga, Uljanowski), im Uljanowski rajon
 in der Region Krasnojarsk:
 Sorokino (Krasnojarsk, Manski), im Manski rajon
 Sorokino (Krasnojarsk, Scharypowski), im Scharypowski rajon
 in der Oblast Kurgan:
 Sorokino (Kurgan)
 in der Oblast Leningrad:
 Sorokino (Leningrad, Slanzewski), im Slanzewski rajon
 Sorokino (Leningrad, Wolchowski), im Wolchowski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Sorokino (Moskau, Istrinski), im Istrinski rajon
 Sorokino (Moskau, Kaschirski), im Kaschirski rajon
 Sorokino (Moskau, Mytischtschinski), im Mytischtschinski rajon
 Sorokino (Moskau, Sergijewo-Possadski), im Sergijewo-Possadski rajon
 Sorokino (Moskau, Taldomski), im Taldomski rajon
 in der Oblast Nowgorod:
 Sorokino (Nowgorod, Borowitschski), im Borowitschski rajon
 Sorokino (Nowgorod, Pestowski), im Pestowski rajon
 Sorokino (Nowgorod, Poddorski), im Poddorski rajon
 in der Oblast Orenburg:
 Sorokino (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Sorokino (Orjol, Orlowski), im Orlowski rajon
 Sorokino (Orjol, Snamenski), im Snamenski rajon
 in der Oblast Pensa:
 Sorokino (Pensa, Lopatinski), im Lopatinski rajon
 Sorokino (Pensa, Nischnelomowski), im Nischnelomowski rajon
 in der Region Perm:
 Sorokino (Perm)
 in der Oblast Pskow:
 Sorokino (Pskow, Dedowitschski), im Dedowitschski rajon
 Sorokino (Pskow, Dnowski), im Dnowski rajon
 Sorokino (Pskow, Gdowski), im Gdowski rajon
 Sorokino (Pskow, Krasnogorodski), im Krasnogorodski rajon
 Sorokino (Pskow, Opotschezki), im Opotschezki rajon
 Sorokino (Pskow, Palkinski, Katschanowskaja), im Palkinski rajon, Katschanowskaja wolost
 Sorokino (Pskow, Palkinski, Palkinskaja), im Palkinski rajon, Palkinskaja wolost
 Sorokino (Pskow, Petschorski), im Petschorski rajon
 Sorokino (Pskow, Pskowski, Karamyschewskaja), im Pskowski rajon, Karamyschewskaja wolost
 Sorokino (Pskow, Pskowski, Tjamschanskaja), im Pskowski rajon, Tjamschanskaja wolost
 Sorokino (Pskow, Puschkinogorski), im Puschkinogorski rajon
 Sorokino (Pskow, Pustoschkinski), im Pustoschkinski rajon
 Sorokino (Pskow, Welikolukski, Borkowskaja), im Welikolukski rajon, Borkowskaja wolost
 Sorokino (Pskow, Welikolukski, Peresleginskaja), im Welikolukski rajon, Peresleginskaja wolost
 in der Oblast Rjasan:
 Sorokino (Rjasan, Kassimowski), im Kassimowski rajon
 Sorokino (Rjasan, Rjasanski), im Rjasanski rajon
 in der Oblast Saratow:
 Sorokino (Saratow)
 in der Oblast Smolensk:
 Sorokino (Smolensk, Cholm-Schirkowski), im Cholm-Schirkowski rajon
 Sorokino (Smolensk, Krasninski), im Krasninski rajon
 Sorokino (Smolensk, Ugranski), im Ugranski rajon
 in der Oblast Tjumen:
 Sorokino (Tjumen)
 in der Oblast Tula:
 Sorokino (Tula)
 in der Oblast Twer:
 Sorokino (Twer, Kaljasinski), im Kaljasinski rajon
 Sorokino (Twer, Kimrski), im Kimrski rajon
 Sorokino (Twer, Kuwschinowski), im Kuwschinowski rajon
 Sorokino (Twer, Lichoslawlski), im Lichoslawlski rajon
 Sorokino (Twer, Rameschkowski), im Rameschkowski rajon
 Sorokino (Twer, Scharkowski), im Scharkowski rajon
 Sorokino (Twer, Selischarowski), im Selischarowski rajon
 Sorokino (Twer, Sonkowski), im Sonkowski rajon
 Sorokino (Twer, Starizki), im Starizki rajon
 Sorokino (Twer, Udomelski), im Udomelski rajon
 in der Oblast Uljanowsk:
 Sorokino (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Sorokino (Wladimir, Alexandrowski), im Alexandrowski rajon
 Sorokino (Wladimir, Sudogodski), im Sudogodski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Sorokino (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Sorokino (Wologda, Nikolski), im Nikolski rajon
 Sorokino (Wologda, Tscherepowezki), im Tscherepowezki rajon